O Campeonato Chinês de 2018 ou China Championship de 2018, também conhecido oficialmente como Evergrande China Championship 2017 por razões de patrocínio, foi um torneio profissional de snooker pontuável para o ranking que aconteceu de 19 a 22 de setembro de 2018 em Guangzhou, na China. A rodada de qualificação foi realizada de 19 a 22 de agosto de 2018 em Preston, na Inglaterra. Foi a quarta prova do ranking da temporada de 2018–19.

O belga Luca Brecel foi o defensor do título, mas perdeu para Martin O'Donnell 3–5 na primeira rodada. O inglês Mark Selby venceu o evento, derrotando John Higgins na final por 10–9. A vitória de Selby foi sua 15ª conquista em provas do ranking profissional.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 725 mil libras esterlinas [25 mil a mais que da edição anterior], sendo 200 mil libras esterlinas [mesmo valor da edição anterior] a parte dedicada ao campeão. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Jogos

Rodada de qualificação 
As partidas da fase de qualificação foram realizadas de 19 e 22 de agosto de 2018 no Preston Guild Hall em Preston, na Inglaterra. Todas as partidas foram disputadas no melhor de 9 frames.

Fase final

Parte superior da tabela

Parte inferior da tabela

Final

Century breaks

Centuries da fase final 
Total: 29

 144  Ali Carter
 136, 108  Mark Williams 
 131  Anthony Hamilton
 128, 111  Yan Bingtao
 127  Jamie Jones
 126  Graeme Dott
 125  Ding Junhui
 124, 102  Lyu Haotian
 121  Fergal O'Brien
 120  Neil Robertson
 118, 108, 100  Mark Selby
 117  Peter Ebdon 
 113  Stuart Bingham
 111, 102  Judd Trump
 110  Luo Honghao
 110  Zhao Xintong  
 108  Shaun Murphy
 108  Yuan Sijun
 108  Hossein Vafaei 
 105  Scott Donaldson
 103  Liang Wenbo
 101  Mark Allen 
 100  Ryan Day

Centuries da rodada de qualificação 
Total: 31

 138  Joe Perry
 135  Liam Highfield
 135  Martin Gould
 131  Jak Jones
 124, 103  Mark Allen
 123, 109  Ryan Day
 123  Shaun Murphy
 122  David Gilbert
 121  Peter Ebdon
 118  Mark Selby
 117, 114  Stephen Maguire
 117  Graeme Dott
 115  Liang Wenbo 
 114  Billy Joe Castle
 112  Tian Pengfei
 109  John Higgins
 109  Zhang Anda
 106, 101  Chen Zifan
 106  Tom Ford
 106  Niu Zhuang
 105  Jamie Jones
 103  Stuart Carrington
 102  Noppon Saengkham
 102  Mark Williams
 101  Marco Fu
 101  Neil Robertson
 100  Jimmy Robertson

2018 no snooker
Desporto na China em 2018